PDE est un sigle pouvant signifier :
 Plan de déplacement d'entreprise ;
 Parti démocrate européen ;
 La phosphodiestérase, une enzyme hydrolysant les liaisons phosphodiester ;
 Pulsed Detonation Engine, dénomination anglaise du moteur à ondes de détonation pulsées ;
 Présences d'Esprits, une revue française de science-fiction ;
 Puéricultrice Diplômée d'État ;
 Plan de Développement de l'Exploitation, un document requis par le ministère de l'Agriculture
 Plug-in Development Environment, environnement de développement de la plateforme Eclipse ;
 Promotion et défense des étudiants, une ancienne organisation étudiante ;
 Procédure de déficit excessif, une procédure de la zone euro en cas de déficit public supérieur à 3%, mise en place par le Pacte de Stabilité et Croissance en 1997.

Références